SSN-23 steht für:
 USS Jimmy Carter (SSN-23), ein Atom-U-Boot der Seawolf-Klasse der US-Marine

SS-N-23 steht für:
 SS-N-23 Skiff, eine U-Boot gestützte ballistische Interkontinentalrakete

SSN23